Груев може да се отнася за:

 Даме Груев – български революционер, деец на българското националноосвободителното движение в Македония и Одринско
 Ричард Груев – български спортен журналист
 Йоаким Груев – български просветител, учител, педагог и преводач
 Александър Груев – български просветител, учител, педагог и читалищен деятел
 Веселин Груев – български просветител, учител, педагог и общественик
 Георги Груев – български политик и общественик
 Георги Груев – български революционер
 Стефан Груев – български писател и общественик
 Павел Груев – български юрист, сътрудник на царете Фердинанд I и Борис III
 Константин Груев – български революционер, лерински деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Петър Груев – български офицер
 Илия Груев – български футболист, халф
 Иван Груев – няколко души с това име
 Лазар Груев – български юрист
 Димитър Груев – български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Мимо-Гарсия Груев – български режисьор и съдебен заседател.

Български фамилни имена